Moltke har flere betydninger:

 Moltke (adelsslægt) – en adelsslægt fra Mecklenburg og Danmark
 Georg Franzevitj Moltke, alias for Georg Laursen (1889-1977) – dansk/sovjetisk kommunist
 Moltke (skib) – et skib bygget 1901
 Gymnasium am Moltkeplatz – et gymnasium i Krefeld
 Helmuth-James-von-Moltke-Preis – en pris
 Moltkebrücke – en bro
 Moltkewarte – et udsigtstårn